Тысяча манатов (, ) — номинал банкнот и монет азербайджанского маната и туркменского маната. В настоящее время выпускаются только памятные монеты.

Характеристики банкнот 
Банкноты в 1000 манатов, выпущенные в Азербайджане в 1993 и 2001 годах, изъяты из обращения в ходе денежной реформы 2006 года. Банкноты того же номинала, выпущенные в Туркмении в 1995 и 2005 годах, изъяты из обращения в ходе денежной реформы 2009 года.

Оборотные монеты 
В 1999 году в Туркмении выпущены монеты номиналом в 1000 манатов. Выведены из обращения в ходе денежной реформы в 2009 году.

Памятные монеты Азербайджана

Серия «90-лет со дня рождения Гейдара Алиева» 
Монеты отчеканены из золота 999,9 пробы на Королевском монетном дворе Великобритании.

Аверс: карта и название государства, год выпуска, номинал.

Реверс: портрет и подпись Гейдара Алиева, надпись на  на фоне полумесяца и 8-конечной звезды.

Гурт рубчатый.

Памятные монеты Туркмении

Серия «60 лет Сапармурату Ниязову»

Серия «Литературное творчество Туркменбаши» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из серебра и золота 917 пробы, были выпущены в 2006 году.

Аверс: центральный элемент штандарта президента Туркмении, оливковые ветви, название банка-эмитента, год выпуска монеты.

Реверс: по центру — изображение одной из книг Туркменбаши и номинал монеты на фоне орнамента.

Гурт рубчатый. Тираж каждой серебряной монеты — до 300 шт., каждой золотой — до 80 шт.

Серия «Пять эпох духовного развития туркмен» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм отчеканенные из серебра и золота 917 пробы, были выпущены в 2006 году.

Аверс: в руб аль-хизбе — изображение Монумента Независимости, двух томов Рухнамы и оливковой ветви на фоне карты Туркмении, надпись на ; по краю — национальный орнамент, оливковые ветви, название банка-эмитента и год выпуска монеты.

Реверс: изображение персоны соответствующей эпохи, её имя с добавлением , даты начала и окончания эпохи (у монеты «Сапармурат Туркменбаши» — дата объявления независимости Туркмении и Монумент Независимости), номинал монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 330 шт.

Серия «Красная книга Туркмении» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 28,28 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из серебра и золота 917 пробы, были выпущены в 2006 году.

Аверс: герб Туркмении, оливковые ветви, название банка-эмитента, год выпуска монеты, орнамент.

Реверс: изображение животного, его название на туркменском языке, номинал монеты.

Гурт рубчатый. Тираж каждой серебряной монеты — до 300 шт., каждой золотой — 20 шт.

Серия «Выдающиеся поэты и писатели Туркмении» 
Монеты серии номиналом 1000 манатов массой 39,94 г и диаметром 38,61 мм, отчеканенные из золота 917 пробы, были выпущены в 2003 году.

Аверс: герб Туркмении, название банка-эмитента, год выпуска монеты.

Реверс: изображение деятеля, его имя и годы жизни, номинал монеты, орнамент.

Гурт рубчатый. Тираж каждой монеты — до 500 шт.

Примечания

Литература 
 
 

Банкноты Азербайджана
Монеты Азербайджана
Банкноты Туркменистана
Монеты Туркменистана